Burdet ist der Familienname folgender Personen:
 Cédric Burdet (* 1974), französischer Handballspieler
 Françoise Burdet (* 1967), schweizerische Bobsportlerin
 Hervé Maurice Burdet (* 1939), Schweizer Botaniker und Bibliothekar

Siehe auch:
 Burdett
 Burdette
 Burde
 Bourde
 Bourdet